Sherlock kan avse:

 Sherlock Holmes – en fiktiv detektiv
 Sherlock (musikgrupp) – en svensk hiphopgrupp
 Sherlock (ort) – en ort i South Australia, Australien
 Sherlock-priset – ett litteraturpris till deckare
 Sherlock (TV-serie) – brittisk TV-serie
 5049 Sherlock – en asteroid